Иллариновское — название населённых пунктов в России:

 Илларионовское — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Иллариновское — до 1941 года название села Комсомольское в Кировском районе Северной Осетии-Алании.